Ljestvice i sastavi skupina hrvatske košarkaške B-1 lige za sezonu 1995./96., koja je predstavljala treći stupanj hrvatske košarkaške lige za muškarce.

Centar

Skupina B 

 Izvori:  
 30 godina KK "Novska"

Zapad 

 Izvori:  
 kkrovinj.hr, B-1 liga Zapad 1995./96.

Unutarnje poveznice  
 B-1 Hrvatska košarkaška liga 
 A-1 liga 1995./96.
 A-2 liga 1995./96.
 Kup Hrvatske 1995./96.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

1995-96
m-3-B-1